Landtagswahlkreis 80 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Lingen (seit 2008)
 Landtagswahlkreis Melle (2003)
 Landtagswahlkreis Vechta (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Cloppenburg (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Steinfurt I (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Coesfeld II (2005 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Essen VI (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Rees (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Steinfurt-Nord (1947 bis 1962)

in Sachsen:
 Wahlkreis Klingenthal – Auerbach II (1990)